Kohrt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kohrt (* 1871; † nach 1932), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei), MdL Preußen
 Günter Kohrt (1912–1982), deutscher Politiker (SED) und Diplomat
 Niklas Kohrt (* 1980), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Kohrt (1950–2008), deutscher Journalist 

Siehe auch:
 Korth (Begriffsklärung)
 Kort
 Cort